Die Bombe bezeichnet:
 Die Bombe (1957), tschechisches Filmdrama (Bomba)
 Die Bombe (1988), deutscher Fernsehfilm
 Die Bombe (1989), US-amerikanischer Kriegsfilm (Day One)
 Die Bombe (Reportage), ausgezeichnete Fernsehreportage
 Die Bombe (1871–1925), österreichische humoristisch-satirische Wochenzeitung

Siehe auch:
 Bombe (Begriffsklärung)